Gmina Brody bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Brody (Powiat Starachowicki), Landgemeinde im Powiat Starachowicki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Brody (Powiat Żarski), Landgemeinde im Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Gmina Brody, eine ehemalige Landgemeinde in den Woiwodschaften Krakau und Bielskie